Ancerville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

Ancerville (Meuse) im Département Meuse
Ancerville (Moselle) im Département Moselle